Alonso Luis Fernández de Lugo, también llamado Alonso Luis de Lugo o de Lugo y Herrera, (San Cristóbal de La Laguna, c. 1506-Gante, 15 de octubre de 1556) fue un hidalgo y conquistador castellano, caballero de la orden de Santiago, cuyo marco de actuación fueron los territorios del Nuevo Reino de Granada en el continente americano. Tuvo los títulos de tercer Adelantado de Canarias y de Santa Marta, y los de gobernador y capitán general del Nuevo Reino de Granada.

Trayectoria 
Alonso Luis nació en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife hacia 1506.

Alonso Luis reclamó para sí los méritos de conquistador obtenidos por Gonzalo Jiménez de Quesada. Alcanzó su pretensión y obtuvo la gobernación de la Nueva Granada, durante la cual conquistó el valle de Ibagué y fundó los municipios de Mompox y Tocaima. Varió la ruta abierta por su antecesor para comunicarse con la costa atlántica del Opón al Carare por Vélez. Los abusos que cometió como regente quedaron documentados. Se enmarcaron en la ambición por centrar en su persona la producción colonial, por eso ordenó poner preso a Hernán Pérez de Quesada y uno de sus hermanos, así como al conquistador Gonzalo Suárez Rondón. Fue el autor del primer crimen jurídico cometido en Santa Fe, y por temor a las represalias que podían recaerle por sus constantes excesos, dejó al Nuevo Reino en 1544.

Fue encarcelado en La Habana por un juez, al cual entregó dinero para obtener su libertad. Al llegar a España, fue acusado por los atropellos que cometió contra el capitán Gonzalo Suárez Rendón y el Contador de la Real Hacienda de su Majestad en el Nuevo Reino, Pedro Briceño; pero la sanción contra él no fue significativa. Los demás procesos causados en su contra solo consiguieron que se le desterrara a Mallorca, logrando que la sentencia no fuera un castigo, pues retuvo allí el rango de coronel y un ejército con el cual pasó a liderar batallas en Italia.

Datos familiares

Ascendencia 
Alonso Luis era hijo de Pedro Fernández de Lugo, II Adelantado de Canarias, y de Inés de Herrera, hija de los señores de La Gomera y El Hierro Hernán Peraza y de Beatriz de Bobadilla. Su abuelo paterno fue el conquistador y gobernador de Tenerife y La Palma Alonso Fernández de Lugo.

Matrimonio y descendencia 
Hacia 1539 contrajo matrimonio con  Beatriz de Noroña y Mendoza, hija de Juan Hurtado de Mendoza y de María Sarmiento de Castro, III condesa de Rivadavia. Tuvo de este matrimonio dos hijos:

Inés Luisa de Lugo y Herrera, que se casó con Nicolao Marini, duque de Terranova de Calabria, con quien tuvo a Porcia Magdalena Marín y Fernández de Lugo, V Adelantada de Canarias;
Alonso Luis Fernández de Lugo y Herrera, apodado el Lindo o el Hechizado por los historiadores, IV Adelantado de Canarias. Casó con María de Castilla y murió sin sucesión.

Asimismo, había tenido varios hijos naturales con Francisca Martínez antes de contraer matrimonio:

Fray Luis de Lugo;
Isabel de Rivera y Lugo;
Luisa de Lugo;
Leonor de Lugo. 

Con distinta mujer tuvo también a Alonso de Lugo en 1527.

Fallecimiento 
Falleció el 15 de octubre de 1556 en la ciudad flamenca de Gante.

Véase también 
 Historia de Bogotá
 Gobernantes de Colombia

Referencias

Bibliografía 
 VERGARA VERGARA, José María. Almanaque de Bogotá para Extranjeros. Bogotá, 1867.

Nacidos en San Cristóbal de La Laguna
Fallecidos en Gante
Generales de España del siglo XVI
Exploradores de España del siglo XVI
Conquistadores españoles de Colombia
Adelantados